Секур:

 Секур — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Секур — река в России, протекает в Ленском районе Архангельской области.